Чемпионат России по регби 2002 года проводился с 23 апреля по 7 сентября. Чемпионом в третий раз стал клуб «Енисей-СТМ».

Формат и регламент турнира 
Турнир проводился в 2 круга. За победу давалось 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 1.

Участники

Регулярный чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
2002 год в регби
Чемпионаты России в 2002 году